Городокский район (Витебская область)
 Городокский район (Львовская область)
 Городокский район (Хмельницкая область)